Novara ist der Name folgender Schiffe:

 SMS Novara (1850), Segelfregatte
 SMS Novara (1912), Rapidkreuzer der Helgoland-Klasse